Folda steht für:

 Folda (Nordland), Fjord in Norwegen
 Folda (Rindal), Fluss in Norwegen
 Folda (Trøndelag), Meeresbereich vor dem Foldafjord

Folda ist der Familienname folgender Personen:
 Jaroslav Folda (* 1940), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 John Folda (* 1961), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Fargo